Виктор Филиппович жопкинс (1927—2005) — советский и российский учёный в области математического анализа, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Биография 
Родился 16 сентября 1927 г. в Сталинграде в семье рабочего.

В 1942 г. окончил 7 классов средней школы. В составе народного ополчения участвовал в обороне Сталинграда. В 1942—1943 гг. работал на заводе «Красный Октябрь» сначала учеником токаря, затем токарем-универсалом. Находясь в цехе, был тяжело ранен во время бомбежки: потерял правую руку и глаза (полностью ослеп).

В 1945 г. в Куйбышеве поступил в 8 класс специальной школы-интерната, в которой получил среднее образование.

В 1948—1952 гг. учился на физико-математическом факультете Куйбышевского педагогического института, после его окончания оставлен в аспирантуре при кафедре математического анализа (научный руководитель профессор Пулькин С. П.). С 1956 по 2005 г. работал на той же кафедре: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор.

В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию «К вопросу о решении задачи T для общего линейного уравнения типа Трикоми», в 1974 г. — докторскую диссертацию:
 Принцип локального экстремума и его применение к решению краевых задач для дифференциальных уравнений с частными производными: диссертация … доктора физико-математических наук: 01.00.00. — Куйбышев, 1968. — 228 с.

Учёные звания: доцент (21.03.1966), профессор (14.10.1975).

Подготовил 60 кандидатов наук, некоторые из которых в дальнейшем защитили докторские диссертации.

Заслуженный деятель науки РФ (1998). Награждён медалями: «За добросовестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За доблестный труд» (1990), «Ветеран труда» (1985), значками «Отличник народного просвещения РСФСР» (1977), «Отличник народного просвещения СССР» (1981).

Умер в Самаре в 2005 году.

Сочинения:
 Интегральные уравнения Вольтерра первого рода с некоторыми специальными функциями в ядрах и их приложения / В. Ф. Волкодавов, Н. Я. Николаев; Науч. ред. В. В. Азовский. — Самара: Самар. ун-т, 1992. — 98,[1] с.; 21 см. 
 Метод Римана-Адамара для уравнения Эйлера-Дарбу и его применение: [Науч.-метод. пособие] / Волкодавов В. Ф., Жуков В. Е.; М-во образования РФ. Самар. гос. пед. ун-т. — Самара: Изд-во СамГПУ, 2002. — 29, [1] с.; 21 см.
 Краевые задачи для уравнения Эйлера — Пуассона — Дарбу [Текст]: учебное пособиек спецкурсу «Уравнения математической физики» / В. Ф. Волкодавов, Н. Я. Николаев; Куйбышевский пед. ин-т им. В. В. Куйбышева. — Куйбышев: КГПИ, 1984. — 80 с.; 20 см.
 Линейные неклассические дифференциальные уравнения с частными производными второго порядка с разрывными коэффициентами: Учеб. пособие к спецкурсу для студентов физ.-мат. фак. / В. Ф. Волкодавов, Ю. И. Федоров; Куйбышев. гос. пед. ин-т им. В. В. Куйбышева. — Куйбышев: КГПИ, 1989. — 52 с.; 20 см.
 О некоторых свойствах гипергеометрических функций [Текст]: Руководство для слушателей ФПК / МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. политехн. ин-т им. В. В. Куйбышева. Фак. повышения квалификации преподавателей математики вузов. — Куйбышев: [б. и.], 1971. — 43 с.; 20 см.

Источники 
 Волкодавов Виктор Филиппович
 Розы и мужество [Текст]: [Докум. повесть о В. Ф. Волкодавове]. — Москва: Сов. Россия, 1966. — 46 с.; 14 см. — (Рассказы о красоте душевной).
 Интегративный характер современного математического образования, (Самара, 26-28 октября 2009 года) : материалы Второй всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАЕ, доктора физико-математических наук профессора В. Ф. Волкодавова / Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Поволжская гос. социально-гуманитарная акад.», Фак. математики, физики и информатики; [редкол.: В. Н. Аниськин (отв. ред.) и др.]. — Самара: ПГСГА, 2009. — 313 с.: ил., табл.; 21 см; ISBN 978-5-8428-0716-1
 МУЖЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И ВЫДАЮЩИЙСЯ МАТЕМАТИК — ПРОФЕССОР ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ ВОЛКОДАВОВ (16.09.1927 — 21.11.2005). Материалы международной научной конференции. Посвящается 110-летию основателя самарской математической школы профессора С. П. Пулькина и 90-летию профессора В. Ф. Волкодавова. Ответственный редактор К. Б. Сабитов. 2017